«Я всегда был идеалистом…» — книга воспоминаний Георгия Петровича Щедровицкого.

Изданная посмертно книга представляет собой стенограмму бесед Г. П. Щедровицкого с Н. В. Щукиным (тогда аспирантом-психологом и участником семинаров Московского методологического кружка, а позднее — известным деятелем российского художественного рынка) в ноябре 1980—августе 1981.

Первоначально Щукин намеревался взять у Щедровицкого интервью о встречах того с известными российскими психологами. Однако этой теме посвящена лишь первая из семи опубликованных бесед.

Шесть остальных бесед были посвящены раннему этапу биографии самого Щедровицкого — начиная от семейных хроник, включая детство, школьные и студенческие годы, и заканчивая моментом формирования Московского логического кружка (зарождением дружбы между Щедровицким и А. А. Зиновьевым).

В последних четырёх беседах раскрывается история Московского университета (физического и философского факультетов) в последние годы сталинизма, содержание проходивших дискуссий и нравы эпохи.

Известные ошибки, опечатки и умолчания в издании 

 На с. 25—26, 76—77: «убил Трахтенберга», «злые языки говорили, что … он умер, когда приехал домой», «мало мне Трахтенберга». В. Н. Садовский подчеркивает, что профессор О. В. Трахтенберг скончался лишь в 1959 году, то есть спустя 6 или 7 лет после описанного эпизода.
 На с. 31: «Анатоль Раппопорт». Должно быть: «Анатоль Рапопорт» — А. Б. Рапопорт (1911—2007) — американский (рожденный в России) философ, представитель операционализма, биолог, психолог.
 На с. 48: имя одного из участников описываемых событий заменено астронимом. Астроним раскрыт после публикации книги: А. А. Леонтьев назвал имя своего отца А. Н. Леонтьева.
 На с. 51: «Нелли Непомнящей». Должно быть: «Нинели Непомнящей» — Н. И. Непомнящая — российский психолог, участница Московского методологического кружка в конце 1950-х — первой половине 1960-х гг.
 На с. 72: «Тита Львовна». Должно быть: «Гита Львовна» — Г. Л. Выгодская (Выготская) — дочь психолога Л. С. Выготского.
 На с. 74—80: имя одного из участников описываемых событий заменено астронимом. Астроним раскрыт после публикации книги: В. П. Зинченко называет имя П. И. Размыслова, автора статьи «О культурно-исторической теории психологии Выготского и Лурия».
 На с. 261: «Шарля Серюса». Должно быть «Шарля Серрюса» —  — французский логик, представитель направления «логика отношений».
 На с. 266: «…Клюевой и Раскиным … министром медицинской промышленности Митриевым…». Должно быть: «…Клюевой и Роскиным … министром здравоохранения Митирёвым…». Г. А. Митерёв не был подсудимым на «судах чести», а фигурировал в деле Роскина — Клюевой в качестве свидетеля.

Источники

Литература 
 

Московский логический кружок
Книги по алфавиту
Книги 2001 года